Sebek und/oder Šebek bezeichnen:

 Sebek-Hetep, einen ägyptischen Gott, siehe Sobek (Ägyptische Mythologie)

und den Familiennamen folgender Personen:
 Franz Schebek (1814–1862), Baumeister und Politiker
 Franz Sebek (1901–1943), österreichischer Widerstandskämpfer, KPÖ-Funktionär und NS-Opfer
 Jan Šebek (* 1991), tschechischer Fußballspieler
 Jaroslav Šebek (* 1970), tschechischer Forscher und Hochschullehrer
 Josef Šebek (* 1888–unbekannt), böhmischer Tennisspieler
 Karel Šebek (1941–1995), tschechischer surrealistischer Dichter und bildender Künstler
 Karel Šebek (Politiker) (* 1951), tschechischer Politiker, Starost der Stadt Neveklov
 Rosemarie Philomena Sebek (* 1939), österreichische Autorin und Malerin
 Stanislav Šebek (1925–1984), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Venci Sebek (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Schebek
 Seebeck
 Seebek